Личаків
 Личаків (станція)